Brasilien steht für:

 Brasilien, Staat in Südamerika
 Kaiserreich Brasilien, historischer Staat auf dem Gebiet von Brasilien und Uruguay

 Brasilien (Ort) in Schleswig-Holstein, siehe Schönberg (Holstein)
 Brasilien (Scheinanlage), Attrappe des Stuttgarter Hauptbahnhofs im Zweiten Weltkrieg
 Brasilien, dt. von Thomas Piltz, Roman des amerikanischen Schriftstellers John Updike von 1994
 Das Traumhotel – Brasilien, deutsch-österreichischer Fernsehfilm von Otto Retzer (2012)

Siehe auch: